Лазарята — название населённых пунктов в России:

 Лазарята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Лазарята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Лазарята — деревня в Кишертском районе Пермского края.